Ведома — река в Московской и Тверской областях России, левый приток Дойбицы.

Берёт начало из стока озера Удельного (на границе Тверской и Московской областей) и прилегающих болот. В верхнем течении река спрямлена каналом.

Длина — около 15 км. Равнинного типа. Питание преимущественно снеговое. Ведома замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле.

Берега в верховьях заболочены и труднопроходимы. Нижнее течение Ведомы живописно и представляет интерес для туристов.

См. также 
 Список рек Московской области

Литература 
 

Бассейн Иваньковского водохранилища
Реки Клинского района
Реки Конаковского района